Magdalena Habsburská (14. srpna 1532 Innsbruck – 10. prosince 1590 Hall v Tyrolsku) byla rakouská arcivévodkyně, dcera habsburského císaře Ferdinanda I. a jeho manželky Anny Jagellonské. Byla jeptiškou, spolu se svými sestrami založila ženský klášter v tyrolském Hallu.

Zakladatelka kláštera 
Magdalena byla šestým potomkem císařského páru. Byla vychována v Innsbrucku na základě jezuitských principů společně se svými sestrami (Johanou, Markétou, Barborou a Helenou). Zřejmě právě jezuitská výchova ovlivnila Magdalenu natolik, že se nechtěla vdát, ale spolu s mladšími sestrami Markétou a Helenou založit spolek zbožných dam, s čímž se její otec Ferdinand jen těžko smiřoval. Roku 1563 založily sestry v tyrolském Hallu ženský klášter. Ten začal naplno fungovat v r. 1568, čehož se Markéta již nedožila. Helena zemřela roku 1574 a Magdalena vedla tedy klášter sama až do své smrti v roce 1590. Dodnes má pověst světice a jedná se o jejím svatořečení.

Vývod z předků

Literatura

Externí odkazy 
 
  Podrobný životopis (německy)
  Zmínka - Wikisource
 Socha arcivévodkyně Magdaleny u kašny v Hallu – fotografie na stránkách města Fotografie Paula Hofmanna

Reference 

Zakladatelé klášterů
Narození v roce 1532
Úmrtí v roce 1590
Ženy
Narození 14. srpna
Úmrtí 10. prosince
Narození v Innsbrucku
Úmrtí v Hall in Tirol
Habsburkové v 16. století